Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 1955 года проходил в Фраскати, Италия.

Призёры 

1955
Спортивные соревнования в Лацио
1955 год в велоспорте